КСП — аббревиатура, которая может означать:
 Календарно-сетевой план.
Картофельно-сортировочный пункт
 Кварцевый стекольный песок.
 Клуб самодеятельной песни.
 Коллективное сельскохозяйственное предприятие.
 Командир стрелкового полка.
 Комплексный сборный пункт.
 Конгресс-социалистическая партия Индии.
 Силовой контроллер электропоезда.
 Контрольно-спасательный пункт.
Контрольно-счётная палата.
 Координатно-синхронный поляриметр.
 Колёсная самоходная пушка.
 Контрольно-следовая полоса.
 Координатный самопишущий потенциометр.
 Координационный совет председателей.
 Коста-риканская социалистическая партия.
 Кривая спектрального пропускания.
 Kerbal Space Program.
 Клиент-серверное приложение
 Катарина Сусанна Причард, австралийская писательница.
 Кредитный страховой полис